Benitez (aussi orthographié Benítez) est un patronyme et un toponyme pouvant désigner :

Patronyme 

 Alejandra Benítez (née en 1980), escrimeuse et femme politique vénézuélienne ;
  (1819-1879), poétesse portoricaine ;
 Benjamín Benítez (né en 1974), acteur américain ;
 Christian Benítez (1986-2013), footballeur équatorien ;
 Daniel González Benítez, footballeur espagnol ;
 Delfín Benítez Cáceres (1910-2004), footballeur paraguayen et argentin ;
 Édgar Benítez (né en 1987), footballeur paraguayen ;
 Elsa Benitez (née en 1977), mannequin mexicaine ;
 Felix Benitez Rexach (1886-1975), ingénieur portoricain ;
 Helena Benitez (1914-2016), universitaire, administratrice de l'université des Femmes des Philippines et femme politique philippine ;
 Hugo Benitez (2001-), joueur français de basket-ball ;
 Jamine Benitez (1980-), catcheuse (lutteuse professionnelle) américaine ;
 Javier Benítez (né en 1979), cycliste espagnol ;
 John Benitez (né en 1957), acteur et producteur de cinéma américain ;
 José Alberto Benítez (né en 1981), coureur cycliste espagnol ;
 José de La Cruz Benítez (né en 1952), footballeur paraguayen ;
 José Gautier Benítez (1849-1880), poète portoricain ;
 Julio Benítez (né en 1985), matador espagnol ;
 Manuel Benítez Pérez (né en 1936), matador espagnol ;
 Leonardo Benítez (né en 1969), matador vénézuélien ;
 Lorena Benítez (née en 1998), joueuse argentine de football et de futsal ;
 Miguel Ángel Benítez (né en 1970), footballeur paraguayen ;
 Nelson Benítez (né en 1984), footballeur argentin ;
 Oscar Benítez (né en 1993), footballeur argentin ;
 Paz Márquez-Benítez (1894-1983), écrivaine philippine ;
  ;
 Rafael Benítez (né en 1960), footballeur et entraineur espagnol ;
 Santiago Benítez (1903-1997), footballeur paraguayen ;
 Víctor Benítez (1935-2022), footballeur péruvien ;
 Yamil Benítez (né en 1972), joueur portoricain de baseball ;
  ;
 Wilfred Benitez (né en 1958), boxeur américain d'origine portoricaine.

Toponyme 

 Casas de Benítez, commune de la province de Cuenca en Espagne
 Colonia Benítez, localité argentine située dans la province du Chaco et dans le département de Primero de Mayo.

Autre 
 Aéroport international Arturo Merino Benítez, aéroport de Santiago au Chili

Patronyme hispanique